The National Indian Orchestra of Suriname, Surinaams orkest
 BWIA National Indian Orchestra, Guyaans orkest (BWIA is de afkorting voor British West Indies Airways)